Magyarország történelme során háromszor viselte nevében a köztársasági államformára utaló jelzőt:
 Magyar Népköztársaság, majd Magyar Köztársaság: 1918–1919, az őszirózsás forradalom után létrejött állam, amely a Tanácsköztársaság létrejöttéig állt fenn
 Magyar Köztársaság 1946–1949, a második világháború és a kommunista hatalomátvétel között fennálló rendszer
 Magyar Köztársaság, 1989-es kikiáltása óta fennálló köztársaság.